El gabinete de Ramiro De León Carpio entró en funciones el 18 de junio de 1993 después que el Congreso de la República designara como Vicepresidente a Arturo Herbruger y finalizó el 14 de enero de 1996.

Este gabinete fue precedido por el Gabinete de Jorge Serrano Elías y sucedido por el Gabinete de Álvaro Arzú.

Composición 

Gobierno de Guatemala
Política de Guatemala